Бо́тик ван де За́ндсхюлп (, ; ) — нидерландский теннисист; четвертьфиналист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытого чемпионата США-2021); победитель одного турнира ATP в парном разряде. Первая ракетка Нидерландов.

Общая биография 
Родителей зовут Ян и Ингрид; есть брат Мелвин.

Спортивная карьера 

Ботик заявил о себе на Открытом чемпионате США  2021 года. Там он добрался до 1/4 финала, где встретился с будущим победителем турнира — Даниилом Медведевым. Ван де Зандсхулп — единственный теннисист, взявший сет у Даниила на этом турнире.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов